General Tochevo peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Генерал Тошево) :
 General Tochevo, ville bulgare de l'obchtina de General Tochevo, située dans l'oblast de Dobritch ;
 General Tochevo, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.